Lada puede referirse a:

Lada es una marca de automóviles rusa.
LADA es el nombre dado en México al prefijo telefónico.
Diabetes LADA es la diabetes autoinmune latente del adulto (conocida también como LADA de sus siglas en inglés, Latent autoimmune diabetes of adults).
Lada es una parroquia del municipio asturiano de Langreo.
Lada es el nombre común del Cistus ladanifer.
Lada (diosa), diosa del amor en la mitología eslava.